Кизирикский район () — административная единица в Сурхандарьинской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Сарик.

История 
Район был образован в 1975 году под названием Ленинюльский район. В 1992 году переименован в Кизирикский район.

В 2010 году к Кизирикскому району был присоединён Бандихонский район.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 6 городских посёлков:
 Бандихон,
 Истара,
 Кармаки,
 Кунчикиш,
 Сарик,
 Янги Хаёт.
 10 сельских сходов граждан:
 Бандихон,
 Бустан,
 Кизирик,
 Киршак,
 Мехнатабад,
 Олмазор,
 Пахтакор,
 Чорвадор,
 Янгихаят,
 Янгиюль.

Примечания